Aleksander Myszczyński (zm. 1540) – biskup margaryteński
 Teodor Myszczyński (XVIII w.) – sędzia ziemski zakroczymski